Генрих Стюарт:
 Стюарт, Генрих, лорд Дарнли (1545—1567) — лорд Дарнли, герцог Олбани и Росс.
 Генрих Фредерик Стюарт, принц Уэльский (1594—1612) — старший сын короля Англии и Шотландии Якова I (VI) и королевы Анны Датской.
 Генри Стюарт, герцог Глостерский (1640—1660) — младший сын Карла I и Генриетты Марии Французской.
 Генрих Бенедикт Стюарт (1725—1807) — последний представитель мужской линии Стюартов.